El Congrés Internacional de Matemàtics de 1982 va ser el dinovè Congrés Internacional de Matemàtics celebrat a Varsòvia del 16 d'agost al 24 d'agost de 1983, ajornat un any a causa de la llei marcial a Polònia.

Hi havia 2400 membres ordinaris registrats i unes 150 persones acompanyants de més de 60 països.

El Premi Nevanlinna s'ha atorgat al Congrés Internacional de Matemàtics des d'aquest Congrés.

Lloc 
La Unió Matemàtica Internacional va recomanar la celebració del Congrés Internacional de Matemàtics de 1982 a Varsòvia al Congrés Internacional de Matemàtics de 1978 l'agost de 1978.

La decisió final es va prendre uns dies després quan el Congrés, a la clausura sessió, va acceptar la invitació a Varsòvia, feta pel professor Kazimierz Urbanik en nom del Comitè Polonès de Matemàtiques.

A principis de 1982, a causa de la llei marcial a Polònia, es va plantejar i tornar a discutir la qüestió de la celebració del Congrés a Varsòvia.

El president de la Unió Matemàtica Internacional, Lennart Carleson, es va reunir amb el viceprimer ministre polonès, Mieczysław Rakowski.

L'abril de 1982, el Comitè Executiu de la Unió Matemàtica Internacional, tenint en compte les perspectives científiques de l'aleshores Congrés Internacional de Matemàtics de 1982, va decidir ajornar el Congrés de Varsòvia per un any.

Paral·lelament, el Comitè Executiu va decidir celebrar l'Assemblea General de la Unió Matemàtica Internacional a Varsòvia, com s'havia previst anteriorment, l'agost de 1982.

La qüestió del Congrés de Varsòvia va ser àmpliament discutida en aquesta reunió. Finalment, el 13 de novembre de 1982, el Comitè Executiu de la Unió Matemàtica Internacional va confirmar finalment l'organització del Congrés Internacional de Matemàtics de 1982 a Varsòvia l'agost de 1983.

Aspectes científics 
Robert Tarjan va guanyar el Premi Nevanlinna.

Alain Connes, William Thurston i Shing-Tung Yau van guanyar la Medalla Fields.

Referències 

Congrés Internacional de Matemàtics